Das Mixed der Wimbledon Championships 1984 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Wendy Turnbull und John Lloyd. Das Finale bestritten Wendy Turnbull und John Lloyd gegen Kathy Jordan und Steve Denton, welches Turnbull und Lloyd in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Mixed
1984